C10H10O6 – formula molecolare dell'acido corismico
C10H10O6 – formula molecolare dell'acido isocorismico
C10H10O6 – formula molecolare dell'acido prefenico

Formule molecolari